Au-dessus du pont est le deuxième album studio de La Chifonnie, sorti en 1980.

Liste des titres

Face A : 17:52 
Au-dessus du pont 3.56 
Frana 1.54 
Toute belle qui a deux amants 3.11 
Le vieux François 5.21 
La mandragore 3.30

Face B : 18:03 
La bourrée papillon / La togne 3.48 
La valse de l'ivrogne 3.48 
Hooligan 3.46 
La marche Vermot 2.02 
Grégoire 4.39

Personnel 
 Hal Collomb : chant, 
 Dianne Holmes Brown : vielle à roue, darbouka, piano, concertina, chant,
 Dominique Baracco (accordéon, chant), 
 Patrick Perroton (vielle à roue, flûte, cabrette, clarinette, chant).

Avec la participation de : 
 Laurent Vercambre (guitare, violon, violoncelle, guitare, nyckelharpa, chant) (ancien membre de Malicorne), 
 Gérard Lavigne (basse) (ancien musicien de Gabriel Yacoub), 
 Patrick Desaunay : guitare,
 Jean-François Leroy (batterie).

Crédits  
Production : Jacques Subileau

Notes et références 

Album de folk
Album musical sorti en 1980